Маргарита Наваррская (умерла в ) — жена Вильгельма I Злого, короля Сицилийского королевства. Мать Вильгельма II Доброго, была регентшей во время несовершеннолетия последнего (1166-1172).

Происхождение и брак 
Маргарита Наваррская — дочь Гарсии VI Восстановителя (1110-1150), короля Наварры с 1134 года из династии Хименес, и его первой жены Маргариты д'Эгль. Братья Маргариты — Санчо VI (1132-1194), король Наварры с 1150 года, и Родриго (в Сицилии -Анри), граф де Монтескальозо. Одна из её сестер — Бланка (1133-1156), жена Санчо III, короля Кастилии. В 1150 году вышла замуж за Вильгельма I Злого, будущего короля Сицилии (1154-1166).

От брака с Вильгельмом I Злым Маргарита родила, как минимум, троих сыновей:

— Рожер (1152-1161) — герцог Апулии,

— Вильгельм II Добрый (1154-1189), король Сицилии с 1166 года,

— Генрих (1159-1171), князь Капуи.

Хронисты (Гуго Фальканд и Ромуальд Салернский) утверждают, что Вильгельм I пренебрегал женой, предпочитая удовольствия гарема. Тем не менее, Маргарита определённо оказывала влияние на политическую жизнь Сицилии в годы царствования своего мужа. Она поддерживала Майо из Бари (при этом Гуго Фальканд передаёт слухи о близких отношениях королевы и министра), а после убийства последнего настраивала мужа против убийц Майо. С 9 марта по 11 марта 1161 года Маргарита вместе с Вильгельмом I и их тремя сыновьями были пленниками заговорщиков, захвативших королевский дворец и планировавших низложить короля. Перед смертью Вильгельм I Злой завещал корону своему старшему из живых сыновей Вильгельму II, а регентство поручил Маргарите.

Регентство (1166—1172) 
Основная статья — Вильгельм II Добрый

Первые месяцы (май-сентябрь 1166 года) 
Первыми шагами Маргариты Наваррской в качестве правительницы королевства стали амнистия политических преступников, виновных в смутах предыдущего царствования, и отмена «искупительных денег» — поборов, наложенных Вильгельмом Злым на города, участвовавшие в мятежах.

Неопытность королевы в государственных делах вынудила её искать поддержки у различных советников. В первые месяцы регентства ближайшими к Маргарите сановниками были Маттео д'Аджелло, главный нотариус страны, Ричард Палмер, избранный епископ Сиракуз, и начальник над евнухами каид Пётр, крещёный мусульманин-бербер. Первоначально Маргарита приблизила к себе Петра, что вызвало широкое недовольство аристократии и духовенства. Испугавшись нарастающей враждебности и угроз, Пётр бежал на корабле в Тунис к халифу Абд аль-Мумину.

Неуверенность Маргариты в своих силах заставила её искать помощи у своих родственников, в разное время приехавших на Сицилию и добивавшихся теперь влияния на государственные дела. В числе этих родственников выделяются брат королевы граф Анри де Монтескальозо и её кузены граф Жильбер Гравинский и Стефан дю Перш.

Министерство Стефана дю Перша (1166—1168) 
Оставшись без первого министра, Маргарита Наваррская приблизила к себе своего кузена Стефана дю Перш, посетившего Сицилию по пути на Восток в сентябре 1166 года и оставшегося в королевстве на неопределенный срок. Благодаря благосклонности Маргариты, Стефан дю Перш, едва достигший двадцати лет, в ноябре 1166 года стал канцлером (этого поста долго добивался Маттео д'Аджелло), а летом 1167 года — архиепископом Палермо (эта кафедра была предметом амбиций Ричарда Палмера).

Недовольство чужеземцем-канцлером и его французским окружением объединило враждующие партии. Главным противником министра стал брат королевы Анри де Монтескальозо, добившийся поддержки оппозиционной знати и пытавшийся посеять вражду между королевой и её сыном. Стефан дю Перш при поддержке ещё одного кузена королевы Жильбера Гравинского сумел перевезти двор в Мессину в декабре 1167 года и здесь арестовать графа де Монтескальозо и Ришара Молизе.

Вернувшись вместе с королевой в марте 1168 года в Палермо, Стефан дю Перш достиг пика своего могущества. Два могущественных аристократа Анри де Монтескальозо и Ришар Молизе находились в заключении, вскоре был арестован Маттео д’Аджелло. Но беспорядки в Мессине, вызванные самоуправством одного из французских сподвижников Стефана, стали катализатором восстания против канцлера. Мессинские мятежники заняли Реджо-ди-Калабрия, Рометту, Таормину, освободили Анри де Монтескальозо и Ришара Молизе и готовились к походу на Палермо. Вслед за этим в Палермо вспыхнуло восстание, возглавляемое бежавшим из тюрьмы Маттео д’Аджелло и дворцовым каидом Ришаром. Стефан дю Перш и его французские соратники были осаждены в колокольне кафедрального собора Палермо и, не имея надежды на помощь извне, вступили в переговоры с мятежниками. В соответствии с достигнутой договоренностью Стефану дю Першу и французам был предоставлен корабль, на котором они на следующий день навсегда покинули Сицилию.

Отношения Маргариты и Стефана дю Перша, его моментальный взлёт к вершинам власти и последующие попытки королевы вернуть Стефана вызвали пересуды среди подданных. Анри де Монтескальозо открыто обвинял сестру в связи со Стефаном, эти же слухи повторяет в своей хронике Гуго Фальканд. Какими бы не были фактические взаимоотношения королевы и её министра, их политические противники сумели, используя эти отношения, лишить Маргариту всякого авторитета.

Последние годы регентства (1168—1172) 
После изгнания Стефана дю Перша победители (Маттео д'Аджелло, каид Ришар, Ричард Палмер, Уолтер Милль, Ришар де Молизе) разделили между собой участие в королевском совете и фактически отстранили Маргариту Наваррскую от участия в управлении страной. Её брат Анри де Монтескальозо вернулся в Наварру, а её кузена Жильбера Гравинского и всю его семью изгнали из королевства. На кафедру архиепископа Палермо возвели Уолтера Милля, хотя предыдущий архиепископ Стефан дю Перш был еще жив. Маргарита потеряла всех родственников, которым могла доверять, и была фактически отстранена от управления страной. Её единственной сферой деятельности стали безуспешные попытки вернуть Стефана дю Перша, для чего за спиной своих министров она вела активную переписку с папой Александром III и Томасом Бекетом. Но даже поддержка её корреспондентов не изменила порядка вещей, сложившегося после изгнания Стефана дю Перша.

Последние годы 

После окончания регентства Маргарита посвятила себя благотворительности. Ею в 1174 году был основан василианский монастырь в Санта-Мария-ди-Маниаче, в церкви которого сохранилась мраморная статуя, возможно изображающая саму королеву. Маргарита Наваррская умерла в 1183 году и была погребена её сыном Вильгельмом II в построенном им соборе в Монреале. Впоследствии рядом с гробницей Маргариты Вильгельм II перезахоронил двух её умерших ранее сыновей Рожера и Генриха.

Примечания

Литература 
 Норвич Джон. Расцвет и закат Сицилийского королевства. Нормандцы в Сицилии: 1130—1194 / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. — 399 с. — ISBN 5-9524-1752-3.

Ссылки 
 Генеалогическое древо Отвилей (использование с осторожностью из-за неточностей в датах)
 Генеалогическое древо Наваррского королевского дома

Инфанты Наварры (женщины)‎
Королевы Сицилии
Женщины-регенты
Династия Хименес